El término Aleksándrovskaya  o Aleksándrowskaya (en bielorruso: Александроўская) puede referirse a:

Personas 

Larisa Aleksándrowskaya (1904-1980), cantante bielorrusa y soviética.

Localidades 

Aleksándrovskaya (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Aleksándrovskaya (Kabardino-Balkaria), localidad de la república de Kabardino-Balkaria, en Rusia.
Aleksándrovskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Aleksándrovskaya (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Aleksándrovskaya (Borísovo-Súdskoye, Babáyevo, Vólogda), localidad del municipio de Borísovo-Súsdkoye del raión de Babáyevo del óblast de Vólogda, en Rusia.
Aleksándrovskaya (Saninskaya, Babáyevo, Vólogda), localidad del municipio de Saninskaya del raión de Babáyevo del óblast de Vólogda, en Rusia.